Гда́нцевский чугунолите́йный заво́д — российский чугунолитейный (металлургический) завод Херсонского уезда, возле местечка Кривой Рог на границе с Александрийским уездом.

Первый металлургический завод в Кривбассе для выплавки литейного чугуна, на правом берегу Ингульца в Александровском уезде. На тот период единственный на Юге России.

Гданцевский завод общества Криворожских железных руд получил название от деревни Гданцевка, земли которого, 600 десятин были выкуплены А. Полем за  рублей, и внесены им в качестве доли в акционерное общество.

В литературе также встречаются следующие названия: Гданцевский завод, Александропольевский завод, Гданцевский литейный завод общества Криворогских железных руд, Гданцевский завод общества Криворожских железных руд, «Гданцевка», Гданцевский металлургический завод, Гданцевский доменный завод.

История 
Кроме того у д. Гданцевки, против м. Криваго Рога, разрабатывается железная руда.
О значительных запасах железной руды было известно ещё с XVII века, но они почти не разрабатывались, во многом из-за того, что вблизи не было крупных лесных массивов (в то время в качестве топлива в металлургии использовался древесный уголь), а также из-за транспортных проблем (продукция близлежащих предприятий доставлялась на рынок по транспортной системе рек или гужевым транспортом).

Чуть позже князь Потёмкин командировал на Юг России команду, вместе с профессором Леванидовым, для геологических изысканий и последний в их ходе обнаружил, при слиянии рек Ингульц и Саксагань, залежи железной и медной руды, каменного угля, каолина и графита. После доклада об итогах изысканий, Потёмкин распорядился, на основе этих исследований, построить чугунолитейный завод для литья артиллерийских снарядов на реке Ингулец, близ Кривого Рога, и фаянсовую фабрику для выделки фаянса из местного каолина, но после его смерти работы по их строительству были свёрнуты.

Первые промышленные разработки железной руды начались на Криворожье в 1881 году обществом Криворожских железных руд, основанным в Париже в этом же году (по другим данным в 1880 году), с наличным капиталом в  франков, по инициативе А. Н. Поля, сына подпоручика Русской армии. На правом берегу Ингульца был открыт рудник. Добытая открытым способом железная руда поступала для переплавки на Донецкий завод англичанина Юза (400 верст), а позже и на Александровский завод Брянского акционерного общества.

На руднике «Саксаганский», что в Дубовой балке, за 1881 г. добыто 555 тысяч пудов руды. Цена за пуд 2 копейки. Руду покупает «Новороссийское общество Юза». Основной и единственный вид доставки — лошади и волы. Расстояние от Кривого Рога до завода Юза 400 верст …
Эксплуатируя недра России, «Общество криворожских железных руд» столкнулось с проблемой эффективности своего производства: при добыче руды всё чаще встречались бедные руды с содержанием железа всего 42 %. Стало экономически нерентабельно транспортировать бедную железную руду на большие расстояния, и Александр Поль убедил акционеров в идее постройки завода, но реализовать её не удалось, в связи с внезапной его смертью.

Завод был построен в период с 1890 по 1892 год под непосредственным наблюдением инженера польского происхождения Мартына Феликсовича Шимановского. Консультировал строительство завода Ясюкович Игнатий Игнатьевич.

Торжественное открытие завода состоялось 4 сентября 1892 года, о чём было сообщено телеграммой в адрес Горного департамента России от 6 сентября.

Первый чугун завод выдал 8 ноября 1892 года.

В 1895 году на заводе устроено электрическое освещение и водоснабжение заводской территории и всех помещений.

В 1901 году к Гданцевскому заводу была открыта канатная дорога. В 1901 году на рудниках французского общества в местечке Кривой Рог полицейским надзирателем был коллежский регистратор Мануил-Артур Альфонсович барон Энгельгардт.
В окрестностях Гданцевского чугунолитейного завода было строго запрещено продавать крепкие спиртные напитки.

После гражданской войны 

В период гражданской войны Гданцевский чугунолитейный завод был разрушен. Сотрудники и работники бежали или были уничтожены Махновской вольницей. Восстановлен в УССР в 1924 году, как Центральные механические мастерские. После запуска КМЗ в 1933 году завод начал выпуск первых советских перфораторов, скреперных лебёдок, скреперов, погрузочных машин, емкостей для подъёма руды, шахтных клетей и другого оборудования для горняков Союза. В 1937 году завод был назван именем республиканской газеты «Коммунист».

Назначение 
Назначение завода состояло исключительно в выплавка литейного чугуна, его передел на сталь и прокат не производился, вот чем этот завод и отличался от других южно-русских металлургических заводов, при которых обыкновенно сосредоточивалось, кроме доменного, ещё целый ряд других более или менее сложных производств. Кокс для производства доставлялся из Орлово-Еленовской копи общества (близ станции Алмазная), где имелось 40 печей системы Коппе (на 1906 год не работали).

Позже Гданцевский чугунолитейный завод стал выделывать огнеупорный кирпич и другие изделия из глины (Криворожский кирпичный (цигельный) завод, в настоящее время разрушен).
Обосновавшись в Екатеринославе, я скоро посетил Кривой Рог и осмотрел Гданцевский металлургический завод. Он принадлежал французскому «Акционерному обществу криворожских руд». Представителем общества в России был инженер Кольберг, поляк с немецкой фамилией; по указаниям его строились первые две доменные печи. Во Франции он купил для них особую конструкцию горна. Во время моего посещения Гданцевского завода Кольберг уже жил в Петербурге, и директором завода был пан Роговский, иностранный инженер, принявший меня достаточно любезно и разрешивший осмотр завода, в котором заведующим доменными печами был пан Якобсон. Я рассчитывал увидеть на Гданцевском заводе нечто интересное, но разочаровался. Кольберг построил две очень старинной конструкции маленькие печи, в которых, как мне объяснили на заводе, будто бы выгоднее плавить литейный чугун, чем в больших. Все иностранные техники на Юге, а вслед за ними и многие русские, придерживались этого мнения…

Печи Гданцевского завода, как и некоторых других южных заводов, были памятником слепого подражания Европе. Нам, когда мы строили новые заводы, конечно, нелепо было проектировать малые печи.

Состав

На заводе 
На 1906 год имелось:
 карьер со штольней с узкоколейной дорогой для движения вагонеток;
 3 доменные печи, каждая объёмом в 200 м³, при высоте 18 метров и суточной производительности в 400 пудов (2 доменные печи не работают);
 при каждой домне крытый железом литейный двор и воздуходувка в 300 сил;
 одна из домн имела стальной горн, изобретённый французским инженером Буавеном, впервые тогда такой горн введён в России;
 10 водотрубных паровых котлов с поверхностью нагрева в 260 м² каждый;
 4 батареи закрытых коксовых печей системы Коппе (для приготовления кокса) по 20 печей в каждой, снабжённые электрическими коксовыталкивателями;
 цеха горячего дутья;
 ремонтно-механический цех;
 центральная электрическая станция;
 водокачка, с машинным отделением, на правом берегу реки Ингулец;
 пути, заводские и рудничные:
 ширококолейные — 9 вёрст;
 узкоколейные — 5 вёрст, также называлась — Узкоколейная железная дорога Гданцевского чугунолитейного завода. Примерная дата открытия ж/д — 1901 год. Позднее узкоколейный рудничный путь был заменён железнодорожной линией широкой колеи.
 подвижной состав: 2 паровоза и 4 платформы.

Позднее построены:
 кирпичный завод;
 помольная площадка для приготовления цемента.

При заводе 
Для нужд служащих и рабочих при заводе имелось:
 40 жилых домов, по 8 квартир в каждом;
 больница на 15 коек, при ней врач и два фельдшера;
 касса вспомоществования, учреждённая в 1890 году;
 чайная, устроенная Попечительством о народной трезвости;
 заводская гостиница, общая зала которой играла для служащих роль клуба;
 парк отдыха;
 самодеятельный театр «Гигант», 1913 год;
 костёл Святой Бригитты.

К заводу был устроен подъездной путь от станции Кривой Рог длинной три версты 276 саженей.

Масштабное освоение залежей Кривбасса стало возможным только после постройки железной дороги к Донбассу.

Собственники и руководство

Собственник 
 Акционеры «Общество Криворогских железных руд» («Общество Криворожских железных руд»), Париж, Франция.

Акционеры «ОКЖР» получили на одну акцию, стоимостью в 1 000 франков, чистых дивидендов в:
 1894 году — 1154 франков;
 1896 году —  франков;
 1897 году —  франков.

То есть курсовая стоимость одной акций «ОКЖР» выросла в 110 раз.

Руководство 
1890—1892
 Директор-распорядитель, инженер М. Ф. Шимановский

1892
 Главный инженер — Кольберг
 Помощник главного инженера — Матвей Роговский, получивший образование в Льеже
 Начальник доменных печей — Якобсон
 Первый сменный доменный мастер — Машуков
 Второй сменный доменный мастер — Курако
1905
 директор — М. Роговский.

Деятельность 
В 1896 году завод выплавил около 1,8 млн пудов чугуна ().

Завод выплавлял до 3,25 млн пудов чугуна и выделывал огнеупорный кирпич и другие изделия из глины (до 57 тысяч пудов изделий).

В 1900 году было выплавлено  пудов.

В 1903 году — немного больше 2 млн пудов.

В 1904 году — около 3 млн пудов чугуна, а максимальная производительность достигнута в 1912—1913 годах.

Выплавка чугуна составила около 5 млн пудов ежегодно или 2,7 % от общего объёма производства этого вида продукции всеми металлургическими предприятиями Юга России.

В 1916 году выплавка товарного чугуна составила меньше довоенной (Первая мировая война) на 7,3 %.

Примечания

Литература 
 Петров А. Гданцевский завод [чугунолитейный завод] // Первоисточники — чистые родники / А. Петров. — Дніпропетровськ, 2011. — Кн. 2. — С. 70—82.
 Л. Штриппельманн (перевод А. Н. Поля) «Южно-русские месторождения магнитных железных руд и железного блеска в Екатеринославской (Верхнеднепровского уезда) и Херсонской губерниях», Лейпциг, Санкт-Петербург, 1873 год.;
 «Новороссийский календарь», Одесса, 1893 год;
 Список населенных мест Херсонской губернии, Губернский статистический комитет, Херсон, 1896 год;
 «Завод Новороссийского общества», Екатеринослав, 1896 год;
 Эм. Плетцер, фотоальбом «Krivoi-Rog-Gdantzefka», 1899 год.;
 «Всеподданнейшие отчёты губернатора за 1889 и 1899 гг»;
 «Статистическо-экономические обзоры Херсонской губ», Херсон, 1894—1900 года;
 «По Екатерининской железной дороге», , 1903 год;
 В. И. Ленин, «Развитие капитализма в России»;
 «По Екатерининской железной дороге», Выпускъ І, Екатеринославъ, 1903 год, — С. 58—59;
 Р. С. Лившиц, «Размещение промышленности в дореволюционной России» — : Издательство АН СССР, 1955, — С. 169—170;
 Кан Д. И. Вёрсты трудового пути: Очерк истории Криворожского завода горного машиностроения / Ред. колл. В. М. Байдак и др. — Днепропетровск: Січ, 1992. — 415 с.;
 Очерки истории техники в России: Горное дело, металлургия, энергетика, 1871—1917 / , 1973. — С. 152.;
 Под редакцией академика В. И. Смирнова, Рудные месторождения СССР, в 3 томах, Москва, «Недра», 1978 год;
 Фонды института «Кривбасспроект», Кривой Рог;
 Академик М. А. Павлов, «Воспоминания металлурга», Киров, 1992 год;
 И. А. Рукавицын, «Кривой Рогъ в открытках, документах, фотографиях», Киев, «Книга-плюс», 2010 год;
 А. А. Бек, «Курако».
 С. З. Мошенский, «Рынок ценных бумаг Российской империи»

Ссылки 
 Сайт 1775, Гданцевский чугунолитейный завод.
 История КЗГМ. Домны над Ингульцом.
 Гданцевский чугунолитейный завод, а ныне ПАО КЗГМ на Викимапии.

Металлургические заводы Российской империи
Исчезнувшие предприятия Кривого Рога